Witt kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Joseph Witt
 N.H. Witt

Robotskapade auktorsförkortningar